In Australië
 Oyster Bay (New South Wales), een stadsdeel van Sydney
 Great Oyster Bay, een baai aan de oostkust van Tasmanië

In Mauritius
 Oyster Bay (Rodrigues), een gemeente op het Mauritiaanse eiland Rodrigues

In Tanzania
 Oyster Bay (Tanzania), een resort en stadsdeel van Dar es Salaam

In de Verenigde Staten
 Oyster Bay (plaats, New York), een plaats aan de noordkust van Long Island in de staat New York
 Oyster Bay Cove, een rijk stadsdeel in de plaats Oyster Bay
 Oyster Bay (gehucht, New York), een gehucht in de plaats Oyster Bay
 Oyster Bay (inham, New York), ook wel Oyster Bay Harbor, een inham aan de kust van het gehucht Oyster Bay
 South Oyster Bay, een lagune aan de zuidkust van Long Island, New York
 Massapequa (New York), tot eind 19e eeuw South Oyster Bay aan de zuidkust van Long Island
 Oyster Bay (Washington), een smalle baai in Totten Inlet aan het zuideind van Puget Sound in de staat Washington 
 Oyster Bay (Florida), een baai in Lee County in Florida

In Zuid-Afrika
 Oyster Bay (Oost-Kaap), een gehucht en resort op 14 km ten westen van St Francisbaai aan de Oost-Kaap